Amarok, farkas az inuit mitológiában
 Amarok, a Unix rendszerekhez fejlesztett zenelejátszó program
Zene
 Amarok, spanyol progresszív rock zenekar
 Amarok, Mike Oldfield 1990-ben megjelent albuma
 Amarok, a Nargaroth 2000-ben megjelent albuma
 Amarok, Francisco López 2010-ben megjelent albuma
hasonló
 Volkswagen Amarok, - a Volkswagen által gyártott pick-up